Pelly ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Pelly (1902–1972), britischer Offizier der Royal Air Force
 Devante Smith-Pelly (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Laurent Pelly (* 1962), französischer Opern- und Theaterregisseur
 Lewis Pelly (1825–1892), britischer Politiker
 Thomas Pelly (1902–1973), US-amerikanischer Politiker

Pelly bezeichnet:

 Pelly (Saskatchewan), einen Ort in Kanada
 Pelly Crossing, einen Ort in Kanada
 Pelly Mountains, einen Gebirgszug in Kanada
 Pelly River, einen Fluss in Kanada
 Pelly, eine Ortschaft in der Gemeinde Desingy im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Pelli
 Pelley